FVN steht für:
Fußballverband Niederrhein
Floorball Verband Niedersachsen, jetzt Floorball Verband Niedersachsen-Bremen
Freunde von Niemand, Raplabel

Abkürzung